Генрі (округ, Алабама)
Генрі (округ, Джорджія)
Генрі (округ, Іллінойс)
Генрі (округ, Іллінойс)
Генрі (округ, Індіана)
Генрі (округ, Айова)
Генрі (округ, Кентуккі)
Генрі (округ, Міссурі)
Генрі (округ, Огайо)
Генрі (округ, Теннессі)
Генрі (округ, Вірджинія)